Billiet je priimek več oseb:    
 Alexis Billiet, francoski rimskokatoliški nadškof
 Giuseppe Billiet, filipinski rimskokatoliški duhovnik